Галицкий автозавод () — предприятие автомобильной промышленности в Железнодорожном районе Львова, выпускавшее автобусы малого и среднего класса марки ГалАЗ. Основателем и владельцем автозавода стало львовское предприятие ООО «Мера и К», начинавшее свою деятельность с пассажирских перевозок. Завод функционировал в 2005 – 2015 годах.

История 

В сентябре 2005 года корпорация «Эталон-Авто» объявила о намерении открыть во Львове Галицкий автобусный завод на базе государственного ОАО «ЭКТИавтопром», имущество которого было решено взять в аренду. Производственные мощности завода должны были обеспечивать выпуск до 200 автобусов в год.

В октябре 2005 года предприятием был представлен предсерийный образец автобуса малого класса ГалАЗ-3207 «Виктория», разработанного на шасси и агрегатах автомобиля ГАЗ-331041 «Валдай». К 8 ноября 2005 года был построен и представлен второй автобус.

В конце 2005 года завод начал работу.

В 2006 году завод подготовил к производству автобус малого класса ГалАЗ-3208 «Бизон» на шасси российского грузовика ЗИЛ-5301 «Бычок», первый образец которого был представлен 23-28 мая 2006 года на проходившем в Киеве международном автосалоне SIA'2006 (Фото). Однако в конце сентября 2006 года завод отказался от производства ГалАЗ-3208.

В течение 2006 года завод выпустил 26 автобусов, в 2007 году - ещё 90, в 2008 году - ещё 86.

В 2007 году завод освоил серийное производство нового автобуса ГалАЗ А075, который в модификациях был переименован в ГалАЗ-3209. Автобусы строились на грузовых шасси Mercedes-Benz Vario и Mercedes-Benz T2 cерии 800 с дизельным двигателем OM 904 LA (Euro 2) мощностью 136-177 л.с. Выпускались в пригородном и городском исполнениях. Пригородные модификации отличаются размерами кузова: ГАЛАЗ-3209.10 при колесной базе 4250 мм вмещает 26 пассажиров, а у ГАЛАЗ-3209.60 база на 550 мм больше, что позволило установить в салоне дополнительный ряд сидений и довести пассажировместимость до 30 мест. У всех модификаций передние двери - автоматические, задние - ручные. Колеса с посадочным размером 17,5 дюймов. В стандартной комплектации автобусы оснащались автономными подогревателями Webasto DWB 2016 и гидроусилителями руля. По заказу автобусы комплектовались тонированными окнами, маршрутоуказателями и мягкими сиденьями.

В производственной номенклатуре завода были также автобусы ГалАЗ А307.50 на шасси Mercedes-Benz Sprinter, обновленный ГалАЗ А (3207) на шасси Iveсo 65F15 и ГалАЗ А510.50 «Галич», но сведений об их выпуске нет.

19 декабря 2008 года завод приостановил работу в связи с необходимостью аккумулировать средства для возобновления производства. С целью сокращения непроизводственных расходов, работники были отправлены в отпуска. В начале января 2009 года завод простаивал, но затем возобновил производство. Всего с начала января до конца февраля 2009 года завод выпустил 5 автобусов. Большинство специалистов предприятия перешло на расположенный по соседству завод «Стрый Авто».

18 декабря 2014 года хозяйственный суд Львова вынес решение о признании завода банкротом и начал процедуру по его ликвидации. К началу 2016 года завод уже не функционировал.

Продукция 
 автобус ГалАЗ-3207.05 (городская модификация);
 автобус ГалАЗ-3207.60 (городская модификация);
 автобус ГалАЗ-3207.25 (пригородная модификация);
 автобус ГалАЗ-3207.62 (пригородная модификация);
 автобус ГалАЗ-3207.25 (междугородная модификация);
 автобус ГалАЗ-3207.63 (междугородная модификация);
 автобус ГалАЗ-3208 (пригородная модификация);
 автобус ГалАЗ-3209.10 (городская модификация);
 автобус ГалАЗ-3209.60 (междугородная модификация).

Примечания 

Производители автобусов
Автомобилестроительные предприятия Украины
Производители автобусов Украины
Предприятия Львова
Эталон (корпорация)